Тасин — русская фамилия. Известные представители:

 Тасин, Георгий Николаевич (1895—1956) — псевдоним Георгий Николаевич Розова, украинского кинодраматурга.
 Н. Тасин (1873—?) — псевдоним Наума Яковлевича Когана, русского писателя и журналиста.

Топоним 
Тасин (Тасино) — остановочный пункт (платформа) Казанского направления Горьковской железной дороги